St.-Nikolai-Friedhof (Nikolaifriedhof, Nikolaikirchhof) bezeichnet an Nikolaikirchen gelegene Friedhofsgründungen:

 Alter St.-Nikolai-Friedhof, Hannover
 Neuer St.-Nikolai-Friedhof, Hannover
 Nikolaifriedhof (Aue)
 Nikolaifriedhof (Bautzen)
 Nikolaifriedhof (Chemnitz)
 Nikolaikirchhof (Flensburg)
 Nikolaikirchhof  Görlitz
 Nikolaikirchhof (Leipzig)
 Nikolaikirchhof (Pirna)
 St.-Marien- und St.-Nikolai-Friedhof I, Berlin